Diego Ruiz puede referirse a:
 Diego Ruiz o Diego Rodríguez (1076-1097), único hijo del Cid;
 Diego Ruiz (18??-1915), militar mexicano;
 Diego Ruiz Rodríguez (1881-1959), escritor y filósofo español;
 Diego Ruiz Vega (1975-), ciclista español;
 Diego Ruiz Asín (1977-), esquiador español;
 Diego A. Ruiz Scheuschner (1980-), futbolista argentino;
 Diego Ruiz Sanz (1982-), atleta español;
 Diego Ruiz, (1987-) actor chileno;
 Diego Ruiz Rojas (1994-), ciclista colombiano.
 Diego Alexánder Ruiz (1990-), asesino en serie colombiano